Cumbal (gemeente), een gemeente in het Colombiaanse departement Nariño
 Cumbal (vulkaan), een vulkaan in dit gebied